Het WTA-tennistoernooi van Amelia Island (officieel Bausch & Lomb Championships) van 2005 vond plaats van 4 tot en met 10 april 2005 op het Amerikaanse eiland Amelia Island, Florida. Het was de 26e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op groene gravelbanen.

Enkelspel

Samenvatting 
Aan het toernooi namen zeventien speelsters uit de top 30 deel.

Titelverdedigster Lindsay Davenport uit de Verenigde Staten was de eerste op de plaatsingslijst. Zij wist haar titel te prolongeren door onder meer het vijfde reekshoofd Venus Williams (kwartfinale) en het zevende reekshoofd Nadja Petrova (halve finale) te bedwingen.

Ten slotte rekende Davenport in de finale af met de als twaalfde geplaatste Italiaanse Silvia Farina-Elia in twee sets. Davenport wist voor de derde keer in haar carrière het toernooi van Amelia Island op haar naam te schrijven, na eerdere zeges in 1997 en 2004. Het was haar 47e WTA-titel. Zij incas­seerde US$ 93.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Het toernooi kende geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters 
 De nummers 1 tot en met 8 kregen een vrijstelling voor de eerste ronde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Nadja Petrova en Meghann Shaughnessy stonden bovenaan in de plaatsings­lijst. Tijdens het spelen van haar eersterondepartij in het enkelspel (tegen Peng Shuai) kreeg Shaughnessy last van haar onderrug zodat zij die partij moest opgeven, waarna zij zich bovendien afmeldde voor het dubbelspeltoernooi.

Het (als vijfde toegevoegde) vervangende reekshoofd, Alicia Molik en Martina Navrátilová, bereikte de halve finale.

Door de promotie van Molik/Navrátilová kon het team Janet Lee / Peng Shuai (dat de kwalificatie­ronde niet had overleefd) als lucky loser alsnog meedoen met het hoofdtoernooi. Zij bereikten de tweede ronde.

Het ongeplaatste Australische duo Bryanne Stewart en Samantha Stosur won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Květa Peschke en Patty Schnyder in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Geen van beiden had daarnaast eerdere dubbelspeltitels met andere partners.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Amelia Island 2005
Amelia Island